Zuckerberg ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Zuckerberg (* 1984), US-amerikanischer Unternehmer und Facebook-Gründer
 Randi Zuckerberg (* 1982), US-amerikanische Psychologin und Unternehmerin, sowie frühere Marketingchefin von Facebook

Zuckerberg steht für:

 Zuckerberg (Kleinenberg), mittelalterlicher Turmhügel im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Zuckerberg, Berg im Stadtteil Bebelhof (Braunschweig), Niedersachsen 
 die deutschsprachige Bezeichnung des Monte Zucchero in den Tessiner Alpen